Абрахам или Аврам, пророк у једеизму, хришћанству и исламу 
 Абрахам (име)
 Абрахам (Галанта), насеље у Словачкој
 Абрахам (часопис), босанскохерцеговачки часопис